Dit is een lijst van planetoïden 106801-106900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 106801 - || 2000 XT31 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106802 - || 2000 XX32 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106803 - || 2000 XX33 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106804 - || 2000 XY33 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106805 - || 2000 XM35 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106806 - || 2000 XO35 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106807 - || 2000 XE37 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106808 - || 2000 XX38 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106809 - || 2000 XP39 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106810 - || 2000 XY39 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106811 - || 2000 XE40 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106812 - || 2000 XV40 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106813 - || 2000 XW41 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106814 - || 2000 XN42 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106815 - || 2000 XR42 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106816 - || 2000 XE43 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (106817) Yubangtaek || 2000 XC44 || 6 december 2000 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 106818 - || 2000 XV44 || 8 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106819 - || 2000 XC45 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106820 - || 2000 XJ45 || 7 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106821 - || 2000 XX45 || 15 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106822 - || 2000 XN47 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106823 - || 2000 XB49 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106824 - || 2000 XJ51 || 6 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106825 - || 2000 XY53 || 15 december 2000 || Ukkle || T. Pauwels
|-
| 106826 - || 2000 YF || 16 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106827 - || 2000 YU || 16 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106828 - || 2000 YG1 || 18 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106829 - || 2000 YL1 || 17 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106830 - || 2000 YC4 || 19 december 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 106831 - || 2000 YQ4 || 20 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106832 - || 2000 YU6 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106833 - || 2000 YF7 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106834 - || 2000 YN7 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106835 - || 2000 YE8 || 22 december 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 106836 - || 2000 YG8 || 20 december 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 106837 - || 2000 YW8 || 20 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106838 - || 2000 YT9 || 23 december 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 106839 - || 2000 YJ10 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106840 - || 2000 YA11 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106841 - || 2000 YB11 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106842 - || 2000 YT12 || 23 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 106843 - || 2000 YV12 || 25 december 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 106844 - || 2000 YQ14 || 25 december 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 106845 - || 2000 YR14 || 24 december 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| 106846 - || 2000 YY15 || 22 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106847 - || 2000 YO16 || 28 december 2000 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 106848 - || 2000 YP16 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106849 - || 2000 YC17 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106850 - || 2000 YN18 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106851 - || 2000 YS19 || 28 december 2000 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky
|-
| 106852 - || 2000 YV19 || 22 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106853 - || 2000 YZ19 || 27 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 106854 - || 2000 YB21 || 28 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106855 - || 2000 YN21 || 26 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106856 - || 2000 YF22 || 26 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106857 - || 2000 YU22 || 28 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106858 - || 2000 YT23 || 28 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106859 - || 2000 YC26 || 23 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106860 - || 2000 YO26 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106861 - || 2000 YV26 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106862 - || 2000 YZ26 || 25 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106863 - || 2000 YA27 || 25 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106864 - || 2000 YL27 || 30 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106865 - || 2000 YU27 || 30 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106866 - || 2000 YQ28 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106867 - || 2000 YR28 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106868 - || 2000 YK31 || 31 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (106869) Irinyi || 2000 YY31 || 31 december 2000 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 106870 - || 2000 YN32 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106871 - || 2000 YP32 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106872 - || 2000 YV32 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106873 - || 2000 YA33 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106874 - || 2000 YD33 || 23 december 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 106875 - || 2000 YW33 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106876 - || 2000 YN34 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106877 - || 2000 YU34 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106878 - || 2000 YZ35 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106879 - || 2000 YA36 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106880 - || 2000 YM36 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106881 - || 2000 YX36 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106882 - || 2000 YY36 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106883 - || 2000 YJ37 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106884 - || 2000 YN37 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106885 - || 2000 YY37 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106886 - || 2000 YC38 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106887 - || 2000 YC39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106888 - || 2000 YM39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106889 - || 2000 YW39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106890 - || 2000 YA40 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106891 - || 2000 YV40 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106892 - || 2000 YK41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106893 - || 2000 YS41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106894 - || 2000 YT41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106895 - || 2000 YX41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106896 - || 2000 YL43 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106897 - || 2000 YO43 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106898 - || 2000 YU43 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106899 - || 2000 YF44 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106900 - || 2000 YA45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten